Гехт — фамилия немецкого происхождения (рус. щука). Известные носители:

 Гехт, Алла Борисовна (род. 1961) — российский учёный-невролог, член-корреспондент РАН (2022).
 Гехт, Владимир Петрович (Вишневский; род. 1953) — российский поэт, художник, киноактёр, телеведущий.
 Гехт, Ирина Альфредовна (род. 1969) — российский политик, первый заместитель губернатора Челябинской области, бывший член Совета Федерации от Челябинской области.
 Гехт, Семён Григорьевич (1903—1963) — русский советский писатель, поэт и журналист, военный корреспондент, принадлежал к «южно-русской» школе.
 Гехт, Юрий Григорьевич (род. 1943) — советский хозяйственный руководитель, народный депутат РФ (1990—1993), политэмигрант.

См. также